Рекорди України з бігу на 5000 метрів у приміщенні визнаються Федерацією легкої атлетики України з-поміж результатів, показаних українськими легкоатлетами на відповідній дистанції на біговій доріжці в приміщенні, за умови дотримання встановлених вимог.

Хронологія рекордів

Джерела 

 

Чоловіки приміщення